Ivar, Ivarr en nórdico antiguo, o Ímar en gaélico es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Ivar Vidfamne, rey de Suecia (siglo VII);
 Ivar el Deshuesado, caudillo vikingo, conquistador de Inglaterra, hijo del legendario Ragnar Lodbrok;
 Ivar de Dublín, rey vikingo del reino de Dublín, Irlanda;
 Ivar de Limerick, rey vikingo del reino de Limerick, Irlanda;
 Ivar III Haraldsson, rey vikingo del reino de Dublín, Irlanda;
 Ivar de Waterford, rey vikingo del reino de Waterford, Irlanda;
 Ivar II de Dublín, rey vikingo del reino de Dublín, Irlanda;
 Casa de Ivar, dinastía vikinga de Irlanda, Escocia y los territorios vikingos de las Islas del Norte;
 Ivar Rögnvaldsson, jarl vikingo de las Orcadas;
 Ivar el Blanco, jarl de Noruega.

Escritores, músicos y artistas 
 Ivar Bjørnson, músico noruego, componente del grupo de metal Enslaved; 
 Ivar Aasen, filólogo, escritor, lingüista y naturalista noruego;
 Ivar Arosenius, pintor sueco;
 Ivar Lo-Johansson, escritor sueco.

Científicos y eruditos 
 Ivar Giaever, físico estadounidense de origen noruego;
 Ivar Jacobson, ingeniero sueco de computación;
 Ivar Asbjørn Følling, médico noruego;
 Ivar Ekeland, matemático francés;
 Ivar Frederick Tidestrøm, botánico estadounidense;
 Johan Ivar Liro, botánico, fitopatólogo y micólogo finés;
 Ole Ivar Lovaas, psicólogo clínico noruego.

Películas 
Ivar, película india de 1980.

Referencias 

Nombres escandinavos